Jméno a příjmení Pavel Smetana má více nositelů:

 Pavel Smetana (architekt) (1900–1986) – český architekt
 Pavel Smetana (kazatel) (1937–2018) – český evangelický teolog a emeritní synodní senior
 Pavel Smetana (malíř) (* 1960) – český malíř, režisér a pedagog
 Pavel Smetana (politik) (* 1970) – český politik, poslanec PSP za ČSSD

Související články
 Smetana (příjmení)